Amerikai Egyesült Államok
Needles, kaliforniai település
 Ausztrália
 Needles, tasmaniai település
 Kanada
 Needles, Brit Columbia-i település